Царегородцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Царегородцев, Александр Дмитриевич (род. 1946) — директор Московского Научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ.
 Царегородцев, Виталий Иванович (1927—2000) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник, лауреат Государственной премии
 Царегородцев, Геннадий Иванович — д.ф.н., профессор 
 Царегородцев, Евгений Васильевич (род. 1983) — российский хоккеист, вратарь.
 Царегородцев, Михаил Егорович (1938—2016) — советский и российский организатор производства, генеральный директор НПО «Сибцветметавтоматика» (Красноярск).

Примечания